Yale har flere betydninger:
 Yale – et amerikansk universitet
 Yale (virksomhed) – en virksomhed der laver gaffeltrucks, elstablere, elpallevogne og reachtrucks
 Yalelås